Springvale puede referirse a:

 Springvale (Hampshire), Inglaterra
 Springvale (Nueva Gales del Sur), Australia
 Springvale (Victoria), Australia

Estados Unidos 
Springvale, lugar designado en el censo en Maine;
Springvale, pueblo del condado de Columbia, Wisconsin;
Springvale, pueblo del condado de Fond du Lac, Wisconsin;
Municipio de Springvale, en Dakota del Norte;
Municipio de Springvale, en Míchigan; o
Municipio de Springvale, en Minnesota.